Weserstraße steht für
 Weserstraße (Bremen)
 Weserstraße (Bremerhaven)
 Weserstraße (Berlin)
 Weserstraße (Frankfurt) (Main) 

Siehe auch:
 Weserweg